Sandro Theler, né le  à Brigue-Glis en Suisse, est un footballeur suisse, qui évolue au poste de latéral droit au sein du Yverdon Sport FC, en prêt du FC Sion.

Biographie

En club 

Il est prêté par le FC Sion au Yverdon Sport FC pour la saison 2022-2023.

En équipe nationale

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur suisse
Sportif valaisan
Joueur du FC Sion
Joueur du Yverdon-Sport FC
Naissance en décembre 2000
Naissance à Brigue